Municipio de Jersey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jersey (condado de Jersey, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jersey.
 Municipio de Jersey (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.